Der Siebenkampf der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 1986 wurde am 29. und 30. August 1986 im Stuttgarter Neckarstadion ausgetragen.

Europameisterin wurde die DDR-Athletin Anke Behmer, frühere Anke Vater. Den zweiten Platz belegte Natalja Schubenkowa aus der UdSSR. Bronze ging an die Britin Judy Simpson.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Im Wettkampf am 29./30. August wurde der bestehende EM-Rekord verbessert und darüber hinaus gab es einen neuen Landesrekord.
 Meisterschaftsrekord: 6717 P – Anke Behmer, DDR
 Landesrekord: 6623 P – Judy Simpson, Großbritannien

Durchführung 
Die sieben Disziplinen des Siebenkampfs fanden auf zwei Tage verteilt statt.
Tag 1 – 29. August: 100-Meter-Hürdenlauf, Hochsprung, Kugelstoßen, 200-Meter-Lauf
Tag 2 – 30. August: Weitsprung, Speerwurf, 800-Meter-Lauf

Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

29./30. August 1986

Weblinks 
 Stuttgart European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 19. Dezember 2022
 Track and Field Statistics, EM 1986, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 19. Dezember 2022
 European Championships Munich 2022 - Statistics Handbook Athletics, Stuttgart GER 26–31 AUG 1986, Neckarstadion, Women Heptathlon, S. 611, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 19. Dezember 2022
 Mehrkampfrechner, Siebenkampf, ladv.de, abgerufen am 19. Dezember 2022

Videolinks 
 434 European Track and Field 1986 Heptathlon 200m, www.youtube.com, abgerufen am 19. Dezember 2022
 343 European Track and Field 1986 Heptathlon High Jump Birgit Dressel, www.youtube.com, abgerufen am 19. Dezember 2022

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 1986
Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)